Keizer Karelplein (Maastricht)
Keizer Karelplein (Nijmegen)
Keizer Karelplein (Amstelveen)

Zie ook 
Karelsplein (Tsjechisch: Karlovo náměstí) in Praag, vernoemd naar Keizer Karel IV (1316–1378)